PelicanHPC — дистрибутив GNU/Linux, основанный на Debian Live для развёртывания кластеров.

Ранее назывался ParallelKnoppix, так как основывался на дистибутиве Knoppix.

История

См. также 
 OpenMosix
 PXE

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Параллельные вычисления
Кластерные системы